Fournier steht für:
 Fournier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fournier (Schiff), Minensuchboot der argentinischen Marine
 Établissements Fournier, französischer Automobilhersteller
 Fournier-Bucht, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Fournier-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Fournier Ridge, Gebirgskamm auf der Rothschild-Insel, Antarktis
 Fournier (Koch), Ofenkoch in einer Küchenbrigade

Siehe auch:
 Furnier